Wallinger ist der Familienname folgender Personen:

 Geoffrey Wallinger  (1903–1979), britischer Diplomat und Hochkommissar im besetzten Nachkriegsösterreich (1954–1955)
 Karl Wallinger (* 1957), walisischer Musiker
 Mark Wallinger (* 1959), britischer Künstler
 Veronika Wallinger (* 1966), ehemalige österreichische Skirennläuferin